Гречухино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Шелковская волость».

Расположена в 18 км по дорогам или в 7 км к востоку от границы райцентра Великие Луки и в 3 км к югу от деревни Першино.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 14 жителей, на 2010 год — 4 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района